Slovo Lužiny může mít několik významů:

 Lužiny (osada) – osada obce Stodůlky, spolu s ní připojená roku 1974 k Praze
 sídliště Lužiny – sídliště v Praze-Stodůlkách
 Lužiny (stanice metra) – stanice metra na sídlišti Lužiny v Praze